Влади́мир Фёдорович Чернышёв:
 Чернышёв, Владимир Фёдорович (1927—2003) — советский композитор.
 Чернышёв, Владимир Фёдорович (род. 1948) — советский боксёр.